Bicaba ist der Familienname folgender Personen:
 André Bicaba (* 1945), burkinischer Sprinter
 Judes Bicaba (1947–2016), burkinischer römisch-katholischer Bischof